Хордейк () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
  (1918—1992) — нидерландский политик.
  (1917—1979) — нидерландский фехтовальщик.
 Хордейк, Хенк (1893—1975) — нидерландский футболист.
 Хордейк, Ян (род. 1942) — нидерландский футболист.
 Хордейк, Ян (род. 1950) — нидерландский теннисист.
  (род. 1974) — нидерландский велогонщик.
 Хордейк, Яп (1917—1986) — нидерландский футболист.